

Astronomia 
 M63 – numero del Catalogo di Messier della Galassia Girasole

Altro 
 Stoner M63 – fucile d'assalto statunitense